Municipio de Herman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Herman (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Herman (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.